De Estische voetbalbeker 2011/12 (Estisch: Eesti Karikas 2011/12) was het 22ste seizoen dat werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Estland. Aan het bekertoernooi deden ditmaal 90 clubteams mee. Het begon op 2 augustus 2011 en eindigde op 26 mei 2012 met de finale in de A. Le Coq Arena in de hoofdstad Tallinn. FC Levadia Tallinn won het toernooi voor de achtste keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de ploeg met 3-0 te sterk voor JK Trans Narva. FC Levadia plaatste zich door de winst voor de eerste kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2012/13.

Schema

Zie ook
Meistriliiga 2012
Estisch voetbalelftal in 2011
Estisch voetbalelftal in 2012

Estische voetbalbeker
Bekervoetbal 2011/12